Суржик — елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови.

 Суржик Володимир Андрійович (? — ?) — український радянський діяч, залізничник, машиніст паровозного депо. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Суржик Тетяна Федорівна — перший заступник голови товариства «Епіцентр К», кавалер ордена княгині Ольги 3-го ступеня.

Примітки